Эмиль Годлевский:
 Годлевский, Эмиль (1847—1930) — польский физиолог растений и агрохимик.
 Годлевский, Эмиль (1875—1944) — польский врач, профессор эмбриологии и биологии; действительный член Польской академии знаний.